Владимир Григорьевич Орлов (род. 10 февраля 1948, Красногорск, Московская область, СССР) — советский хоккеист, защитник, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Владимир Орлов начинал играть в хоккей в 1961 году в московском спортивном клубе «Красный Октябрь», его первым тренером был Алексей Гурышев. В 1966—1969 годах он выступал за команду мастеров «Крылья Советов» (Москва) — за неё в чемпионате СССР он провёл 106 матчей и забросил 13 шайб.

В 1969—1982 годах Владимир Орлов выступал за команду «Динамо» (Москва), забросив 43 шайбы в 431 матчах чемпионата СССР. За это время в составе своей команды он шесть раз становился серебряным призёром и три раза — бронзовым призёром чемпионата СССР, был капитаном команды «Динамо», в 1971 году был включён в список лучших хоккеистов сезона. Долгое время играл в паре с защитником Валерием Назаровым, затем — с Виктором Глушенковым.

В составе сборной СССР Владимир Орлов в 1972—1973 годах сыграл в шести матчах. В частности, он принимал участие в турнире на призы газеты «Известия» 1972 года, проведя две игры. Был кандидатом в состав сборной СССР на Зимние Олимпийские игры 1972 года в Саппоро, но в последний момент тренеры решили не включать его в состав команды. Играл за вторую сборную СССР, несколько лет был её капитаном.

Достижения 
 Победитель турнира на призы газеты «Известия» (в составе сборной СССР) — 1972.
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 1980.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1974, 1976, 1981.
 Обладатель Кубка СССР — 1972, 1976.
 Финалист Кубка СССР — 1974, 1979.
 Обладатель Кубка Ахерна — 1975, 1976.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Григорьевич Орлов, www.dynamo-history.ru
 Владимир Орлов, www.chidlovski.net

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Мастера спорта СССР международного класса